Aring ist der Familienname von:
 Jürgen Aring (* 1961), deutscher Geograph und Stadtplaner
 Paul Gerhard Aring (1926–2003), deutscher evangelisch-reformierter Theologe

Aring ist ein Ortsname:
 Aring (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern

&Aring; bezeichnet:
 die HTML-Entität des Großbuchstabens Å, siehe Å #Eingabe

&aring; bezeichnet:
 die HTML-Entität des Kleinbuchstabens å, siehe Å #Eingabe

A-Ring bezeichnet:
 einen der Saturnringe

Siehe auch:

 Klement Aringer (* 1951), deutscher Geodät